Enroth ist der Familienname folgender Pesonen:

 Christina Enroth-Cugell (1919–2016), US-amerikanische Neurophysiologin und Hochschullehrerin
 Jhonas Enroth (* 1988), schwedischer Eishockeytorwart
 Stephan Enroth (1701–1746), Abt der Reichsabtei Salem